El término cúmulo (un conjunto de cosas sin orden, unión de muchas cosas materiales o inmateriales, especialmente cuando se superponen unas sobre otras en el tiempo o en el espacio) hace referencia, en esta enciclopedia:

Astronomía
 a una agrupación, muy espesa a la vista, de estrellas de magnitud aparente pequeñísima:
cúmulo estelar, agrupación de estrellas, de dos clases:
cúmulo abierto
cúmulo globular
cúmulos y supercúmulos de galaxias: véase agrupación galáctica;

Biología
en citología, a un cúmulo de diferenciación, moléculas marcadoras en la superficie celular;
en fisiología animal y embriología, al cúmulo, una zona que recubre al ovocito; por su parte, la decumulación es la liberación, por parte de este, del cúmulo y de la corona radiata;

Geología
a un cúmulo;

Meteorología
a un tipo de nube:
Cúmulus o cúmulos, un tipo de nube blanca, generalmente densa, con aspecto algodonoso y contorno recortado, cuya parte inferior es ancha y cuya parte superior tiene forma de cúpula o coliflor; "los cúmulos se asocian a corrientes aisladas y en sentido ascendente de aire caliente a partir de capas cálidas cercanas al suelo";
Stratocumulus
Cumulonimbus